Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han llevado el nombre USS Saipán, una isla en el océano Pacífico, escenario de intensos combates durante la batalla de Saipán, en la Segunda Guerra Mundial.

 El primer , fue un portaaviones ligero en asignado en 1946, y dado de baja en 1970.
 El segundo , fue un buque de asalto anfibio asignado 1977 y dado de baja 20 de abril de 2007.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos